ASDS steht für:
 Advanced SEAL Delivery Vehicle, siehe SEAL Delivery Vehicle
 Autonomous spaceport drone ship, siehe Unbemannte schwimmende Landeplattform

Abkürzung